Nazwa trzech parków w Polsce:
 Park 3 Maja w Częstochowie
 Park 3 Maja w Łodzi
 Park 3 Maja w Stargardzie